Бабій Олександр Васильович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бабій Олександр Максимович (1906, Київ — 1953, Київ) — український звукооператор.
 Бабій Олександр Миколайович (1968) — український футболіст.

Див. також 
 Бабій

Сторінки зі списками однофамільців-тезок